John Tennant peut faire référence à :

 , bushranger australien
  (1939–1985), gardien de but de football anglais
  (1890–1941), aviateur, explorateur, banquier et homme politique britannique
 
John Tennant, homme politique britannique et MEP
  (John William Tennant, 1907–1978), défenseur de football anglais

Voir aussi
John Tennent